Barmenia-Haus steht für:
 Barmenia-Haus (Hannover), 1958 von dem Architekten Karl-Heinz Lorey errichtetes Gebäude in Hannover
 Barmenia-Haus (Leipzig), Bauwerk in Leipzig, siehe Funkhaus Springerstraße